Ел Моралењо има више значења:

 Ел Моралењо (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Моралењо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику